Hôtel de Miramion : Hôtel de Miramion appelé aussi hôtel de Nesmond quai de la Tournelle (Paris)
 Madame de Miramion :  de Miramion qui installa des œuvres à l'hôtel de Miramion qu'elle avait acheté.